Архи́пп (; IV век) — христианский подвижник, преподобный.

Согласно Житию, Архипп родился во Фригии, в городе Иераполе, его родители были христианами. В возрасте 10 лет Архипп пришёл на место, носившее название Херотопа (). В этом месте находилась церковь, посвящённая архангелу Михаилу. Херотопа находилась рядом с городом  Хоны (Колоссы). Церковь была построена одним из жителей города в благодарность за исцеление его дочери водами целебного источника, располагавшегося на том месте. Архипп остался при храме навсегда исполняя обязанности пономаря. Живя рядом с церковью Архипп вёл суровый, аскетический образ жизни, пребывая постоянно в посте и молитвах. В окрестностях Херотопа жили язычники, им Архипп проповедовал Евангелие. Многие из них, благодаря его проповеди приняли крещение. Упорные язычники во главе с идольскими жрецами, питая злобу к Архиппу, решили уничтожить храм и одновременно убить Архиппа. Для этого они соединили в один поток две горные реки Лукакопрос () и Кюфос (), а затем образовавшийся поток направили на храм. Архипп начал молиться архангелу Михаилу о предотвращении бедствия и сохранении церкви. Благодаря молитве, явился архангел Михаил; он ударил жезлом по горе, открыл в ней широкую расселину, куда устремилась вода потока, а храм остался неприкосновенным. Город, где совершилось это чудо, стал называться Хоны (расселина, отверстие). Данное событие получило название — «Чудо архангела Михаила в Хонех», празднование в воспоминании события совершается ежегодно в Православии , 6 сентября. Архипп жил неотлучно при храме до старости и умер в возрасте 70 лет. Христиане похоронили Архиппа в Херотопе, на месте его подвигов.

Ссылки 
 Ορθόδοξος συναξαριστής. Ανάμνηση Θαύματος Αρχαγγέλου Μιχαήλ στις Χωναίς (ή Κολασσαίς)
 Димитрий Ростовский. Воспоминание чуда святого Архистратига Михаила в Хонех
 Православный календарь. Преподобный Архипп Херотопский
 Великие четьи-минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Сентябрь, дни 1-13. СПб., 1868. стр. 156
 Пролог, сиречь всепролетное писание всех древних святых отец и святых жен от житей их и мучения вкратце сложеныя словеса и повести чюдны от отец же, первая половина (сентябрь—февраль) -16.XII. 1642 (15.XII.7150—16.XII.7151). Михаил; Иосиф. Память преславнаго чюдесе иже в Клосаех, еже есть в Хонех Фригийских бывшаго от Архангела Михаила.
 Commemoration of the Miracle of the Archangel Michael at Colossae
 PG, 117, col. 34.
 Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae : e Codice Sirmondiano nunc Berolinensi; adiectis synaxariis selectis / opera et studio Hyppolyti Delehaye. Bruxellis, Apud Socios Bollandianos, 1902 // col. 20-21
 Синаксарь Константинопольской церкви X века. — Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae : e Codice Sirmondiano nunc Berolinensi; adiectis synaxariis selectis / opera et studio Hyppolyti Delehaye. Bruxellis, Apud Socios Bollandianos, 1902 col. 20-21
 PO 4. p. 547
Персоналии по алфавиту
Святые по алфавиту
Церковные деятели IV века
Святые Единой Церкви
Христианские святые IV века
Преподобные